Kyle (South Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
Kyle (Texas), een plaats in de Verenigde Staten
Kyle (West-Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
Kyle of Lochalsh, een plaats in Schotland
Kyle Broflovski, een personage uit de animatieserie South Park
Kyle of Tongue, een baai ten westen van Tongue, Schotland